Fighter kan syfta på:

Fighter (musikalbum) – ett musikalbum av State of Drama
Fighter (singel av Christina Aguilera) – en singel av Christina Aguilera utgiven 2003 från albumet Stripped
Fighter (2007) – en dansk film från 2007 av Natasha Arthy